Хусатоник (река) — река в штатах Массачусетс и Коннектикут.
 Хусатоник (Массачусетс) — статистически обособленная местность (CDP) в Массачусетс.

См. также 
 Housatonic Railroad — железнодорожная компания.
 SS Housatonic — одно из названий SS Georgia.